Crosses bezeichnet:

 eine französische Gemeinde im Département Cher, siehe Crosses (Cher)
 eine US-amerikanische Electro-Rock-Band, siehe Crosses (Band)